Das Sydney International 2018 war ein Damen-Tennis­turnier der WTA Tour 2018. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 7. bis 13. Januar 2018 in Sydney statt, zeitgleich mit dem WTA-Turnier in Hobart (Kategorie: International).

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Sydney International 2018 fand vom 6. bis 7. Januar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers im Einzel.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel 
Die Spielerinnen Julia Görges und Peng Shuai sagten beide ihre Teilnahme wegen einer Knieverletzung kurzfristig ab, wodurch Carina Witthöft und Lara Arruabarrena als Lucky Loser ins Hauptfeld nachrückten.

Setzliste

Ergebnisse 

 Garbiñe Muguruza trat wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel im Viertelfinale nicht an.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers

Einzelnachweise 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Sydney